Mark Jankowski (né le  à Hamilton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Le , il est repêché au  au total au repêchage de 2012 par les Flames de Calgary.

Parenté dans le sport 
Il est le petit-fils du joueur de hockey de la LNH, Lou Jankowski. Il est aussi le petit neveu de Red Kelly.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2010-2011 || Collège Stanstead ||  ||65 ||31 ||42 ||73 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2010-2011 || Collège Stanstead ||  ||13 ||5 ||4 ||9 ||10 ||2 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2011-2012 || Collège Stanstead || CAHS ||57 ||53 ||40 ||93 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012 || Collège Stanstead || MPHL ||13 ||19 ||11 ||30 ||12 ||3 ||3 ||4 ||7 ||0 
|-
| 2012-2013 || Friars de Providence || HE || 34 || 7 || 11 || 18 || 10 || - || - || - || - || - 
|-
| 2013-2014 || Friars de Providence || HE || 39 || 13 || 12 || 25 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || Friars de Providence || HE || 37 || 8 || 19 || 27 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Friars de Providence || HE || 38 || 15 || 25 || 40 || 28 || - || -|| - || - || -
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH || 8 || 2 || 4 || 6 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || 64 || 27 || 29 || 56 || 29 || 5 || 1 || 4 || 5 || 0
|-
| 2016-2017 || Flames de Calgary || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Heat de Stockton || LAH || 6 || 5 || 3 || 8 || 12 ||  - || -|| - || - || -
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH || 72 ||17 ||8 || 25 || 33 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 79 || 14 || 18 || 32 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2019-2020 || Flames de Calgary || LNH || 56 || 5 || 2 || 7 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 45 || 4 || 7 || 11 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Sabres de Buffalo || LNH ||19 ||2 ||3 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Americans de Rochester || LAH ||32 ||10 ||17 ||27 ||18 ||10 ||6 ||1 ||7 ||2

| 272 || 42 || 38 || 80 || 69 || 10 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en septembre 1994
Naissance à Hamilton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flames de Calgary
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Friars de Providence
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Americans de Rochester